Košarkaški klub "Crikvenica" (KK "Crikvenica"; Crikvenica) je muški košarkaški klub iz Crikvenice, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Zapad, ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
Košarka se u Crikvenici počela igrati 1970. godine, izgradnjom košarkaškog igrališta pokraj zgrade gimnazije. KK "Crikvenica" je osnovan 1975. godine. Krajm 1980.-ih "Crikvanica" je igrala u "Hrvatskoj ligi - Zapad", gdje je 1989. godine osvojila 4. mjesto.  
Od sezone 1998./99. do 2001./02. klub je igrao u jedinstvenoj "A-2 ligi", a od 2002./03. do 2016./17. redovno u "A-2 ligi - Zapad", koju su osvojili četiri puta i tako sudjelovali u kvalifikacijama za popunu "A-1 lige". Reorganizacijom natjecanja, od sezone 2017./18., KK "Crikvenica" je član "Druge muške lige - Zapad".

Uspjesi 
 A-2 liga - Zapad 
 prvak: 2002./03., 2006./07., 2007./08., 2011./12. 
 doprvak: 2003./04., 2010./11., 2014./15., 2016./17.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Crikvenica

Vanjske poveznice 
 kk.crikvenica.today 
 kk-crikvenica.comli.com, wayback arhiva
 basketball.hr, KK Crikvenica 
 eurobasket.com, KK Crikvenica 
 basket4kids.net, KK Crikvenica 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB CRIKVENICA

Izvori  
 novilist.hr, Četrdeseti rođendan: Tisuću igrača pisalo povijest crikveničke košarke, objavljeno 21. prosinca 2015., pristupljeno 28. rujna 2020. 
 sportcom.hr, KK CRIKVENICA Dokumentarnim filmom svečano obilježena 40. obljetnica kluba, objavljeno 21. prosinca 2015., pristupljeno 28. rujna 2020. 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB CRIKVENICA 
 fininfo.hr, KK "CRIKVENICA" 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "CRIKVENICA" 
  

 
Košarkaški klubovi u Primorsko-goranskoj županiji
Šport u Crikvenici